La  du Comité international olympique est une réunion du Comité international olympique qui s'est tenue à Copenhague, au Danemark, du  au . Après les votes des membres du CIO, Rio de Janeiro a été élue ville-hôte des Jeux olympiques d'été de 2016 et le golf et le rugby à sept ont retrouvé leur place dans le programme olympique.

Cette session a également donné lieu à l'organisation du  Congrès olympique ayant pour thème « Le Mouvement olympique dans la société ». Il s'est tenu du 3 au .

Organisation 
La session et le Congrès ont été organisés au Bella Center de Copenhague.

La ville danoise a été choisie le  lors de la  session du CIO, qui s'est tenue lors des Jeux olympiques de Turin 2006 parmi huit autres villes, à savoir Athènes (Grèce), Busan (Corée du Sud), Le Caire (Égypte), Lausanne (Suisse), Mexico (Mexique), Riga (Lettonie), Taipei (Taiwan) et Singapour.

Élections 

Le vote final des membres du CIO afin d'élire la ville hôte des Jeux olympiques d'été de 2016 a eu lieu le , départageant Tokyo (Japon), Madrid (Espagne), Chicago (États-Unis) et la ville finalement victorieuse, Rio de Janeiro (Brésil).

Jacques Rogge, après avoir été président du CIO durant huit ans, a été réélu à la tête de l'organisation olympique pour un mandat de quatre ans supplémentaires.

Le golf et le rugby (dans sa variante à sept) sont réintroduits au programme olympique et leur retour est programmé pour les Jeux olympiques d'été de 2016.

Voir aussi 
 Liste des sessions du Comité international olympique
 Congrès olympique

Lien externe 
  (site désuet)
  Congrès olympique - Copenhague 2009 sur le site officiel du Comité international olympique

Notes et références 

121
Événement sportif à Copenhague
Sport au Danemark en 2009
Sport en octobre 2009
Jeux olympiques d'été de 2016